Марущак Аліна Анатоліївна (нар. 6 березня 1997, Пилипи-Хребтіївські) — українська важкоатлетка.
 Марущак Анатолій Петрович ( 1953) — український письменник, журналіст.
 Марущак Віктор Семенович ( 1946) — український балетмейстер.
 Марущак Віра Іванівна ( 1949) — українська письменниця-прозаїк, журналістка, вчитель, бібліотекар.
 Марущак Іван Петрович ( 1970) — український футбольний тренер, депутат Тернопільської обласної ради.
 Марущак Мар'ян Осипович ( 1979) — український футболіст, воротар.

прізвища